Наржимский — фамилия.

Известные носители 
 Наржимский, Владимир Александрович (1915—1988) — Герой Советского Союза.
 Наржимский, Иосиф (1839—1872) — польский прозаик, драматург, публицист и журналист, переводчик.

См. также 
 Нажимский, Якуб Флориан (1690-1759) – государственный деятель Речи Посполитой, воевода черниговский и поморский.